Абдухалил Абдухамидович Абдужаббаров (род. 6 апреля 1975, Сайрамский район, Чимкентская область) — казахстанский исламский деятель. Исламский проповедник-такфирист. Известен как «шейх Халил» и «учитель Халил». По мнению эксперта в области религиоведения и религиозного экстремизма профессора ЕНУ им. Л. Гумилёва, директора Института геополитических исследований Асылбека Избаирова, «шейх Халил» является «крёстным отцом такфиризма в Казахстане» и «несёт прямую ответственность за все проявления этой идеологии в Казахстане, включая теракты последних лет».

Биография 
Родился 6 апреля 1975 года в Сайрамском районе. Этнический узбек.

Изучал ислам в мечети. Затем учился в расположенном в пакистанском городе Исламабад международном исламском университете, который окончил в 1999 году. Затем вернулся в Казахстан, преподавал в финансировавшемся кувейтским Обществом социальных реформ Казахстанско-кувейтском университете в Шымкенте.

В 2003 году переехал в Атырау. Там он преподавал в медресе при одной из мечетей. Помимо этого, оказывал помощь в строительстве мечети «Аттакуа», консультируя по надписям на арабском языке. В ноябре 2003 года «шейх Халил» был обвинён в «уклонении религиозного объединения от регистрации и нарушении правил проведения религиозных мероприятий» (статья 375 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана), но доказать обвинения не удалось. Летом того же года переехал в Уральск, возможной причиной этого было давление со стороны властей.

После переезда «шейха Халила» в Уральск, по данным правоохранительных органов, произошёл рост приверженцев салафизма в городе. В январе 2006 года «шейх Халил» с семьёй отправился на хадж в Саудовскую Аравию, приехав туда, он принял решение не возвращаться в Казахстан вследствие опасений преследования. Несмотря на переезд проповедника, его популярность в Казахстане осталась высокой. Ещё больше опасения властей в отношении проповедника усилились после того, как лекции «шейха Халила» были оцифрованы и выложены в интернете. В 2007 году лично знавший «шейха Халила» член казахстанского парламента Бекболат Тлеухан предлагал ему вернуться в Казахстан, обещая в случае возникновения проблем с органами безопасности решить их, связавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым через племянника последнего, но «шейх Халил» отказался.

20 декабря 2015 года «шейх Халил» был арестован властями Саудовской Аравии по запросу Казахстана. В феврале 2017 года он был депортирован в Казахстан.

В августе 2017 года «шейх Халил» был признан виновным в «Возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды, повлёкшее тяжкие последствия» и приговорён к 8 годам колонии, сам Абдужаббаров виновным себя не признал.

Личная жизнь 
Женат, 10 детей.

Идеология 
Согласно заявлению прокурора во время суда над Абдужаббаровым, шейх Халил «призывал называть „кафирами“ тех мусульман, кто не читает намаз, и не покупать мясо у „кафиров“, а также призывал к джихаду». На суде Абдужаббаров утверждал, что он вопреки выдвинутым против него обвинениям «не выступал против традиционного ислама», поскольку «в то время в Казахстане не было законодательно закреплено понятие „традиционный ислам“». Перевёл с арабского языка книгу Салиха аль-Фаузана «Путь к правильной вере». С 2000-х годов занимался продвижением «чистого ислама», был популярен в интернете, создал несколько ячеек последователей в различных городах. Также последователи «шейха Халила» совершили в Казахстане ряд терактов, другие его сторонники примкнули к боевикам в Афганистане и Сирии.

Примечания

Ссылки 
 Идеологический наставник террористов-такфиритов — Абдухалил Абдужаббаров. Аналитика.

Ислам в Казахстане
Религиозные деятели Казахстана
Выпускники вузов Пакистана